

Personnalités 

  (né en 1926), footballeur italien ;
 Pierre Cortellezzi (1926-2015), organiste français ;
 Sergio Cortelezzi (né en 1994), footballeur italo-uruguayen.